Давыдов Зиновий Самойлович (16 апреля (28 апреля) 1892, Чернигов — 7 октября 1957, Москва) — русский советский писатель.

Биография 
В 1912—1917 годах учился в Киевском университете на юридическом и историко-филологическом факультетах. Продолжил образование в Институте истории искусств.

Литературным дебютом Зиновия Давыдова стал сборник стихотворений «Ветер» (1919). Впоследствии перешёл на историческую прозу, писал как для взрослых, так и для детей.

Покоится на Переделкинском кладбище под Москвой. С 1960 года рядом находится могила Бориса Пастернака.

Сочинения 
 Беруны (1933; издания 1940 и 1947 под названием «Русские робинзоны»).
 Из Гощи гость. М., 1962.
 Корабельная сторона (в издании для детей под названием «Корабельная слободка», 1955).
 Разорённый год (1958, предисловие С. Злобина).
 Звёзды на башнях. Образы старого Кремля. М., 1963.

Литература 
 Советские детские писатели. — М., 1961.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Чернигове
Выпускники Киевского университета
Авторы исторических романов
Русские писатели — авторы исторических романов
Русские писатели XX века
Похороненные на Переделкинском кладбище